Luanda (provincie), een provincie van Angola
Luanda (stad), de hoofdstad van Angola